Further – gruppo musicale statunitense
 Further – album dei Geneva del 1997
Further – album dei The Chemical Brothers del 2010